Argentyna
 Ayacucho – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
 Peru
 Ayacucho – miasto w Peru
 Ayacucho – region Peru
 Bitwa pod Ayacucho